Miejscowości w USA:
 White Bear Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Ramsey
Gminy w USA:
 White Bear Lake (ang. White Bear Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope